Ständiger Rat steht für:

 Ständiger Rat der Deutschen Bischofskonferenz, siehe Deutsche Bischofskonferenz #Der Ständige Rat
 Ständiger Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, siehe OSZE #Gremien und Organe
 Ständiger Rat des ehemaligen sozialistischen RGW (1949–1991), siehe Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe #Weitere Organe
 Ständiger Rat (Polen-Litauen), ehemalige höchste administrative Autorität (1775–1789)